Die First Division 1973/74 war die 59. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum neunten Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Żebbuġ Rangers und FC Qormi die Absteiger FC St. George’s und FC Żabbar St. Patrick. Żebbuġ und Qormi waren erstmals seit der Saison 1971/72 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für Abstieg) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Abstiegs-Playoff 
Der zweite Absteiger wurde in einem Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen Mannschaften entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

197374
Fußballsaison 1973/74